Линия Титосэ (千歳線 титосэ сэн) — железнодорожная линия на Хоккайдо в Японии. Соединяет станции Сироиси и Нуманохата, являясь основным маршрутом поездов из Саппоро на юг Хоккайдо. Линия обслуживается Hokkaido Railway Company.

|}

История 
Однопутная линия была открыта 21 августа 1926 года.

В 1960-70х годах на линии поэтапно были открыты двухпутные участки:
 Титосэ — Энива (1965)
 Энива — Китахиросима (1966)
 Титосэ — Уэнаэ (1968)
 Уэнаэ — Нуманохата (1969)
 Сироиси — Китахиросима (1973), перевод всей линии на двухпутное движение.
В 1980 году станция Титосэ и прилегающие к ней участки перегонов были перестроены, линия была перенесена на эстакаду. Одновременно с этим линия была электрифицирована на всем протяжении.

В 1992 году открылось однопутное ответвление Минамититосэ — Син-Титосэ-Куко (Новый аэропорт Титосе).

Описание линии 
Пассажирское сообщение на линии очень интенсивное. Линия является частью сети пригородной сети Саппоро, поэтому частота движения местных поездов высока — 55 пар в сутки (3 — 5 пар в час с 06:00 по 00:00). Помимо этого, с частотой 4 пары в час по маршруту Саппоро — Новый аэропорт Титосэ ходят электропоезда Airport Liner. Линия используется также всеми поездами, следующими далее по линиям Муроран и Сэкисё. По состоянию на 2016 год, курсируют 12 пар в день в Хакодате, 6 в Муроран, 11 в Обихиро (из них 6 далее в Кусиро) и 3 в Юбари.

Грузовое движение (в основном контейнерные перевозки) осуществляется на всем протяжении линии. Несмотря на электрификацию, в грузовом сообщении используется тепловозная тяга.

Остановки: Э — остановки особых экспрессов, М — местных поездов

Поезда, останавливающиеся на остановке, отмечены знаком «+», проезжающие мимо — «-». «*» — остановка для части поездов данной категории.

Путевое развитие: | - на раздельном пункте нет путевого развития, || - раздельный пункт на двухпутной линии, /\ — начало двухпутной вставки на раздельном пункте, \/ — конец двухпутной вставки на раздельном пункте, ◇ — на раздельном пункте есть возможность разъезда поездов.

Источники 

Железнодорожные линии Японии